Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2013 (23-й чемпионат Республики Беларусь по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2013 года в Высшей лиге.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 12 команд. Турнир прошёл в два этапа с делением на шестёрки.

Первый этап: 12 команд высшей лиги проведут классический двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях.

Второй этап составляется по итогам мест, занятых командами в турнирной таблице после первого этапа.

Группа А — команды, занявшие на первом этапе места с первого по шестое.

Группа Б — команды, занявшие на первом этапе места с седьмого по двенадцатое.

Занятое командой место после первого этапа соответствует порядковому номеру команды для распределения матчей по турам на втором этапе.

После первого этапа очки клубов сохранятся. При определении мест в турнирной таблице в случае равенства очков первичным критерием будут показатели личных встреч.

Команда, занявшая двенадцатое место по итогам чемпионата, покинет Высшую лигу и перейдет в Первую. Команда, занявшая одиннадцатое место, получит право стыковых матчей с командой, занявшей второе место в Первой лиге, за право остаться в Высшей лиге. Стыковые матчи состоят из двух игр: дома и в гостях.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги 
 Днепр (Могилев)

Клубы-участники

Представительство по регионам 
В 23-м чемпионате Белоруссии по футболу принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Стадионы

Тренеры и капитаны

Арбитры 
Список арбитров, утверждённый БФФ для обслуживания матчей чемпионата:

 Валерий Величко (Минск)
 Андрей Диваков (Могилёв)
 Дмитрий Дмитриев (Фаниполь)
 Александр Евневич (Минск)
 Игорь Крук (Молодечно)
 Алексей Кульбаков (Гомель)
 Михаил Лавский (Гомель)
 Геннадий Левчук (Брест)
 Олег Мурашкевич (Новополоцк)
 Вадим Панченко (Могилёв)
 Никита Пыреев (Минск)
 Иван Сафарьян (Минск)
 Виталий Севостьяник (Гродно)
 Андрей Сорока (Смолевичи)
 Сергей Цинкевич (Осиповичи)
 Олег Черепнёв (Бобруйск)
 Денис Щербаков (Минск)

Лидеры чемпионата

Турнирная таблица

Положение команд после первого этапа 

Источник данных: soccerway.com

Группа А — Борьба за чемпионство 

Источник данных: soccerway.com

Группа Б — Борьба за прописку в Высшей лиге 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Переходные матчи за право выступать в Высшей лиге в сезоне 2014 

|}

Турнир дублирующих составов

Группа А

Группа Б 

 Лучший бомбардир — Александр Макась (Минск) (9 мячей).

Финал 
 Шахтёр — Минск 3:0 (5.12.2013, Минск).

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Ассистенты 

ГП — голевые передачи.

Динамика посещаемости матчей

Техническое оснащение команд

Факты 
 Первый мяч чемпионата забил нападающий солигорского «Шахтёра» Дмитрий Осипенко. Гол был забит на 19 минуте матча 1-го тура Нафтан — Шахтёр (0:1).
 Первая отставка главного тренера состоялась 3 июня — по сообщению официального сайта, пост покинул тренер брестского «Динамо» Владимир Курнев. Однако 12 июня состоялось заседание правления клуба, по результатам которого Владимир Курнев оставлен на своей должности.
 После победы над Торпедо-Жодино со счетом 3:1 в 30-м туре БАТЭ стал 10-кратным (8-кратным подряд) чемпионом страны.
 «Славия» после поражения от «Минска» 1:2 в 30-м туре досрочно заняла последнее место в чемпионате, и в 2014 году команда будет выступать в Первой лиге.
 6 ноября Комитет по статусу и переходам игроков Белорусской федерации футбола лишил «Белшину» шести очков за систематическое нарушение финансовых обязательств.
 В переходных матчах за право остаться в Высшей лиге выступят «Днепр» и «Городея». Матчи пройдут 4 и 8 декабря.

Призы

Символические сборные чемпионата 
Команда «А»:
 Сергей Черник (Неман) — Олег Веретило (Динамо Мн), Сергей Политевич (Динамо Мн), Егор Филипенко (БАТЭ),  Евгений Постников (Шахтёр) — Александр Глеб (БАТЭ), Сергей Кривец (БАТЭ), Александр Павлов (БАТЭ), Сергей Баланович (Шахтёр) — Виталий Родионов (БАТЭ), Дмитрий Осипенко (Шахтёр)

Команда «Б»:
 Андрей Горбунов (БАТЭ) — Николай Кашевский (Шахтёр), Александр Шагойко (Белшина), Павел Рыбак (Неман),  Слободан Симович (Динамо Мн) — Павел Савицкий (Неман), Александр Карницкий (Гомель), Павел Ситко (Шахтёр), Игорь Стасевич (Динамо Мн) — Роман Василюк (Минск), Николай Сигневич (Динамо Бр)

Примечания

Ссылки 

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия